El término Krasni Kut  puede referirse a:

Krasni Kut, localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasni Kut, localidad del óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Krasni Kut, localidad del krai de Primorie, en Rusia.
Krasni Kut, localidad del raión Oktiabrski del óblast de Rostov, en Rusia.
Krasni Kut, localidad del raión de Vesioli del óblast de Rostov, en Rusia.
Krasni Kut, localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.

Krasni Kut, localidad del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Krasni Kut, localidad del óblast de Lugansk, en Ucrania.